Księżycowy Jim (, 2006–2011) – kanadyjski serial animowany. Wyprodukowany przez Halifax Film, Alliance Atlantis i CBC Television.

W Polsce premiera serialu miała miejsce 20 lipca 2009 roku na kanale CBeebies. Od 10 maja 2012 roku serial nadawany jest na kanale MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach Jima, który mieszka w mieście Mona Luna, znajdującej się na księżycu.

Wersja polska

Wersja dla BBC CBeebies 
Bohaterom głosów użyczyli:
 Dominik Piejko – Jim
 Szymon Budzyk – TED (Techniczny Element Doświadczalny)
 Joanna Banasik – Falka/Piksel
 Krzysztof Łakomik – Eko
Tłumaczenie i dialogi: Leszek Sielicki
Piosenkę tytułową wykonali: Andrzej Bienias i Piotr Łakomik

Wersja Polska: Cabo

Wersja dla MiniMini+ (tylko druga seria) 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – STUDIO PUBLISHING
Wystąpili:
 Artur Pontek – Jim
 Klaudiusz Kaufmann – TED
 Magdalena Krylik – Skye
 Joanna Pach –
 Falka,
 Pixel
 Marcin Hycnar – Eco

Piosenkę śpiewał: Wojciech Socha

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji CBC
Seriale telewizyjne Alliance Atlantis